Хе́йман () — німецьке прізвище. Не плутати з прізвищем Гейман (). Відомі носії:

 Хейман Валері (* 26 березня 1949, Вулвергемптон, Велика Британія) — лорд-спікер Палати лордів Парламенту Великої Британії (4 липня 2006-31 серпня 2011).
 Хейман Пол (* 11 вересня 1965, Скарсдейл, США) — американський продюсер в жанрі розваг.
 Хейман Роберт (1905—1985) — британський зоолог.
 Хейман Френсіс (1708—1776) — британський актор, сценограф, художник і ілюстратор доби англійського рококо.

Див. також 
 Гейман